Изгна́ние () — камбоджийско-французский документальный фильм 2016 года режиссёра Ритхи Паня. Действие фильма происходит в годы правления Красных кхмеров в Камбодже 1975—1979 гг. Фильм снят в жанре документальной драмы, где вымышленные сцены соседствуют с документальными киносвидетельствами. Премьерный показ фильма состоялся 13 мая 2016 года на Каннском кинофестивале года.

Примечания

Рецензии 
 Cannes Film Review: ‘Exile’ 

Фильмы Ритхи Пань
Произведения о геноциде в Камбодже
Фильмы Камбоджи
Документальные фильмы Франции
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Камбоджи
Документальные фильмы Камбоджи
Докудрамы
Документальные фильмы 2016 года
Фильмы, основанные на реальных событиях